Заган — власна назва.

Топоніми

Заган — історична німецька назва Жагані.
 Герцогство Заган
 Старий Заган — історична німецька назва Старого Жаганя.

Заган (Амурська область)
 Новий Заган
 Старий Заган
 Усть-Заган